Volume 3, Volume III o Volume Three possono riferirsi a:

Musica 
 Volume 3  – album dei The Easybeats del 1966
 Volume III  – album di Fabrizio De André del 1968
 Volume 3  – album dei Red Sky Coven del 2001
 Volume 3  – album degli She & Him del 2013